Аверинская — название населённых пунктов в России:

 Аверинская — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Аверинская — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Аверинский
 Аверинское